Mahnke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Mahnke (1891–1945), deutscher Bühnenbildner
 Claudia Mahnke (* um 1967), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Dietrich Mahnke (1884–1939), deutscher Philosoph und Mathematikhistoriker
 Doug Mahnke (* vor 1990), US-amerikanischer Comiczeichner
 Gertrud Mahnke (1907–1992), deutsche Gewerkschafterin
 Hans Mahnke (1905–1978), deutscher Theaterschauspieler
 Horst Mahnke (1913–1985), SS-Hauptsturmführer und Journalist
 Jochanah Mahnke (* 1997), deutsche Schauspielerin
 Manuela Mahnke (* 1965), deutsche Politikerin (SPD)
 Wolfgang Mahnke (* 1937), deutscher Autor niederdeutscher Sprache

Siehe auch:
 Mahncke
 Mahnken